Distretto di Bajan-Uul – distretto della provincia del Dornod
 Distretto di Bajan-Uul – distretto della provincia del Gov'-Altaj